Verster ist der Familienname folgender Personen:

 Floris Verster (1861–1927), niederländischer Blumen- und Stilllebenmaler sowie Lithograf
 Shannon Verster (* 1999), südafrikanische Siebenkämpferin